Grybów (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Nowosądecki
 Grybów (stad), een stad in bovenstaande gemeente